

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zawonia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia 
 Zawonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska

Inne 
 Zawonia – gmina wiejska